Абрам Барац (14 сентября 1895, Кишинёв, Бессарабская губерния — 27 июля 1975, Париж) — французский скульптор и шахматист. Трёхкратный чемпион Парижа (1925, 1926 и 1928), победитель международных турниров в Йере (1926), Гастингсе (1927—1928) и Бухаресте (1930).

Биография 
Родился в Бессарабии в 1895 году. В 1920-х годах учился скульптуре в парижской школе изящных искусств, одновременно с начала 1920-х годов участвовал в шахматных турнирах во Франции, Великобритании и Румынии. До конца жизни жил в Париже.

Первого серьёзного успеха добился в 1924 году, заняв второе место на турнире в Париже, где уступил Евгению Зноско-Боровскому. В следующем году на первом чемпионате Парижа разделил первое место с Виталием Гальберштадтом; побеждал также на третьем (1927) и четвёртом (1928) чемпионатах Парижа. Занял третье место на парижском чемпионате 1925 года, разделил 2-4 места там же в 1929 году.

В 1926 году выиграл турнир в Йере (Hyères) в Провансе, победив Давида Яновского (см. партию здесь), в 1927 году взял четвёртое место там же. Разделил первое-второе место с Жоржем Колтановским на рождественском турнире в Гастингсe 1927—1928 года (6-е место в 1930—1931 году) и с Векслером на международном турнире в Бухаресте в 1930 году.

Выступал за Румынию в международных шахматных олимпиадах в Гамбурге (1930) и Праге (1931) .

Прочие результаты: пятое место на турнире 1926 года в Скарсборо (Северный Йоркшир); 2-3 место (с Росселли де Турко) на турнире 1932 года в Ницце; 3-4 место (с Андором Лилиенталем) в 1933 году в Париже; 3-e место в 1938 году и 4-ое место в 1939 году в Париже.

Участвовал в экспозициях парижского Salon d’Automne (1926—1928).

Был дружен с Александром Алехиным и написал книгу воспоминаний о нём (Testament d’Alekhine, 1972). В 1956 году выполнил надгробный памятник Алехину на кладбище Монпарнас в Париже. Надгробную композицию составляли гранитное основание с горизонтально расположенной шахматной доской, гранитная стела с надписью, увенчанная мраморным горельефом гроссмейстера. Памятник был разрушен, не выдержав резких порывов ветра в декабре 1999 года и частично восстановлен (без украденного горельефа) в 2003 году. Новый, на этот раз бронзовый, горельеф в соответствии с исходным макетом Бараца было предложено сделать скульптору Дмитрию Каминкеру, который, в свою очередь, создал собственный проект памятника (до настоящего времени не реализован).

Галерея работ А. Бараца 
 Портрет А. Алехина 
 Горельеф А. Алехина (деталь надгробного памятника, 1956) 
 Абрам Барац на чемпионате Парижа (1929)

Примечания

Литература 
 
 
 Abraham Baratz. Testament d’Alekhine. Les Presse du temps present: Париж, 1971

Ссылки 
 
 Шахматные партии Абрама Бараца (1926—1933) 
 Шахматная статистика Бараца 
 Чемпионат Парижа 1925 года 
 Чемпионат Парижа 1926 года 
 Чемпионат Парижа 1927 года 
 Чемпионат Парижа 1928 года 

Родившиеся в Бессарабии
Шахматисты Франции
Шахматисты Румынии
Скульпторы Франции
Шахматисты Молдавии
Скульпторы по алфавиту
Участники шахматных олимпиад
Иммигрировавшие во Францию из Румынии